Vinhoto, vinhaça, tiborna ou restilo é o resíduo malcheiroso que resta após a destilação fracionada do caldo de cana-de-açúcar (garapa) fermentado, para a obtenção do etanol (álcool etílico). Para cada litro de álcool produzido, 13 litros de vinhoto são deixados como resíduo, que pode se apresentar na forma liquida ou pastosa.

Quando jogado nos rios constitui uma séria fonte de poluição. Pode, no entanto, ser aproveitado como fertilizante ou na produção de biogás.

Empregado na lavoura como substituto de fertilizantes, ou na pecuária como complemento de alto teor proteico da ração animal. Algumas usinas de açúcar e álcool aplicam vinhaça em mais de 70% da sua área de cultivo de cana de açúcar.

Além disso, a vinhaça tem sido aproveitada para a formulação de soluções nutritivas usadas na hidroponia e na formulação de meios de cultura usados para a propagação de plantas in vitro (Cultura de tecidos vegetais) .

Outro uso da vinhaça é a sua utilização como meio de cultura para algas. Além disso, após o cultivo da alga, a vinhaça têm sua toxicidade fortemente reduzida, devido a diminuição de compostos fenólicos consumidos pela alga.

Impactos ambientais 
O poder poluente do vinhoto em lagos e cursos d'água, corresponde a cerca de cem vezes o potencial de poluição apresentado pelo esgoto doméstico lançado nesses mesmos ambientes. Isto ocorre em função da sua ampla disponibilidade de matéria orgânica,  pH ácido, elevada corrosividade e altos índices de demanda bioquímica de oxigênio, a qual varia entre 20.000 a 35.000 mg/l.  Além disso, a elevada temperatura na saída dos destiladores intensifica os danos caso lançado sem resfriamento. 

Deste modo, sem o tratamento adequado, esse subproduto da produção sucro-alcooleira pode ser considerado altamente nocivo à fauna, flora, microfauna e microflora das águas doces.

Agricultura
Resíduos
Poluentes